Ню́кянен () — финская фамилия. Известные носители:

 Нюкянен, Кирси (род. 1976) — финская кёрлингистка.
 Нюкянен, Матти (род. 1963) — финский прыгун с трамплина на лыжах, четырёхкратный олимпийский чемпион.